Amerikai Egyesült Államok
 Aberdeen Gardens (Virginia)
 Aberdeen Gardens (Washington)